Voici la liste des planètes mineures numérotées de 113001 à 114000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 113001 à 114000

113001-113100

113101-113200

113201-113300

113301-113400

113401-113500

113501-113600

113601-113700

113701-113800

113801-113900

113901-114000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000